Podvinje je ime več naselij:

 Podvinje, naselje v občini Brežice
 Podvinje, naselje pri Slavonskem Brodu